Миге́ль А́нхель Ге́рра (; 31 августа 1953 года, , Аргентина) — аргентинский автогонщик, пилот Формулы-1.

Биография 
С 1972 года выступал в южноамериканском чемпионате Формулы-4, дважды завоёвывал чемпионский титул. В 1975-77 годах трижды выигрывал южноамериканский чемпионат Формулы-2. С 1978 по 1980 год участвовал в европейском чемпионате Формулы-2. В начале сезона 1981 года провёл четыре Гран-при в чемпионате мира Формулы-1 за команду Osella, в трёх первых Гран-при не прошёл квалификацию, а в четвёртом попал в аварию на первом круге и сломал ногу и запястье. В 1982-86 годах соревновался в южноамериканском чемпионате Формулы-3, в 1987—1997 годах — в аргентинском кузовном чемпионате TC2000. В 1999 году выступал в южноамериканском туринговом чемпионате, где выиграл одну гонку.

Результаты выступлений в Формуле-1 

|-
!
!Osella
!Osella FA1B
!Cosworth
! 

|}

Ссылки 
 Результаты выступлений
 

Родившиеся 31 августа
Родившиеся в 1953 году
Автогонщики Аргентины
Пилоты Формулы-1 из Аргентины
Пилоты Формулы-1 1980-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Osella
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков